Sušobreg je lahko:
 Sušobreg Bistrički (Hrvaška)
 Sušobreg (Hrvaška)